Corte marziale (Hart's War) – romanzo di John Katzenbach del 1999
Sotto corte marziale (Hart's War) – film del 2002 diretto da Gregory Hoblit